«Уракадзэ» — японский эскадренный миноносец времён Второй мировой войны типа «Кагэро». 
 «Уракадзэ» — серия японских эскадренных миноносцев времён Первой мировой войны.